Die 40. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  40. Infanterie-Division (Volksrepublik China)
  40. Division (4. Königlich Sächsische)
  40. Division (Japanisches Kaiserreich)
  40. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  40th Schützendivision (Sowjetunion)
  40th Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  40th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  40. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Verbände Luftstreitkräfte 
  40th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern